Imię i nazwisko Anatolij Tiszczenko nosili lub noszą m.in.:

 Anatolij Tiszczenko (ur. 1935) – radziecki i rosyjski dyplomata 
 Anatolij Tiszczenko (ur. 1943) – radziecki kajakarz, dwukrotny mistrz świata
 Anatolij Tiszczenko (ur. 1970) – rosyjski kajakarz, syn poprzedniego, medalista olimpijski z 1996, czterokrotny olimpijczyk